A 2003–04-es Gambrinus liga volt a cseh élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 11. szezonja.

Tabella 
 
M = Lejátszott meccsek; Gy = Győztes meccsek; D = Döntetlennel véget érő meccsek; V = Vesztes meccsek; LG = Lőtt gólok; KG = Kapott gólok; GK = Gólkülönbség; P = Pontok

A bajnok Baník Ostrava kerete 
Kapusok
 Michal Daněk, Jan Laštůvka, Martin Raška

 Védők
 Pavel Besta, René Bolf, Peter Drozd, Josef Dvorník, Josef Hoffmann, Aleš Neuwirth, Zdeněk Pospěch

 Középpályások
 David Bystroň, Martin Čížek, Rostislav Kiša, Radoslav Látal, Mario Lička, Miroslav Matušovič, Radek Slončík

 Csatárok
 Marek Heinz, Přemysl Krpec, Lukáš Magera, Martin Prohászka, Adam Varadi, Libor Žůrek

A góllövőlista élmezőnye

Lásd még 
 2003–2004-es cseh labdarúgókupa
 2003–2004-es cseh labdarúgó-bajnokság (másodosztály)

Jegyzetek

További információk 
  ČMFS statisztikák

2003-2004
Cseh 1